Могилёвские восстания 1606—1610 годов — выступления горожан Могилёва против городского совета в 1606—1610 годах. События имели почти 20-летнюю предысторию недовольства мещан злоупотреблениями и взяточничеством магистрата.

Первое могилёвское восстание началось 20 июня 1606 года под руководством солодовника Стахора Митковича. После того как мещане ворвались в ратушу, 15 июля 1606 года предыдущий совет был разогнан и выбран новый совет, в составе которого были преимущественно бедные ремесленники. Новый совет руководил Могилёвом более двух лет, особое внимание уделялось интересам городских низов. Однако, в новым совете постепенно и с помощью органов власти Речи Посполитой образовался раскол, и в августе 1608 года часть совета подписала «лист соглашения», по которому власть в городе возвращалась старому совету. Глава радикального крыла нового совета Хадко Богданович был осужден к смертной казни.

Деятельность восстановленного старого магистрата вызывала неоднократные новые выступления. Наиболее крупное произошло в 1610 году, когда городские низы попытались поднять вооружённое восстание, которое было подавлено войском, а пятеро руководителей восстания были казнены на Иллинской горке.

В дальнейшем выступления мещан происходили также в 1636 и 1638 годах.

Литература 
 Караткевич, В. Б. Могилёв / В. Б. Караткевич, Т. И. Чарнявская // Собрание памятников истории и культуры Беларуси. — С. 44—50.

Ссылки 
 
 

Восстания в Великом княжестве Литовском
История Белоруссии с XIV века по 1917 год
Конфликты 1610 года
Конфликты 1609 года
Конфликты 1608 года
Конфликты 1607 года
Конфликты 1606 года
История Могилёва
Восстания в Белоруссии